
Премия Хольвека (; ) — премия, присуждаемая физикам Франции, Великобритании и Ирландии, названа в память Ф. Хольвека. Премия вручается ежегодно  и Лондонским Институтом Физики, причём раз в два года учёные из Великобритании и Ирландии номинируются британским обществом, а выбираются французским, а через год французские физики номинируются французским обществом, а лауреат выбирается в Великобритании.

Медаль и приз 
Премия представляет собой золотую (с 1972 года. Ранее бронзовую) медаль с изображением Ф. Хольвека и денежный приз в размере 3000 евро.

Факты 
Семь лауреатов премии Хольвека впоследствии получили Нобелевскую премию.

Лауреаты

Ссылки 
 Информация о премии на сайте IOP 
 Информация о премии на сайте SFP 

Хольвека
 
Списки лауреатов премий
Награды по алфавиту
Награды Института физики
Французское физическое общество